Кузьма́ — українське прізвище. Походить від особового імені Кузьма.

Відомі носії 
 о. Кузьма Василь Степанович — український релігійний, громадський діяч в Галичині, під час Визвольних змагань — в Україні, також на Лемківщині, в Польщі, Словаччині, Австрії, Канаді.
 о. Кузьма Зиновій — священик УГКЦ, катехит у Теребовлі, проповідник у Зарваниці
 Кузьма Любомир Роман — маляр-неореаліст
 Кузьма Марта — американська мистецтвознавка і кураторка українського походження
 Кузьма Олекса Михайлович — сотник УГА, журналіст
 Кузьма Орест Леонтійович — громадський діяч, літератор, есперантист; один із перших популяризаторів і пропаґандистів есперанто в Україні
 Кузьма Роман Володимирович — член ЦК КПЗУ, репресований більшовиками
 Кузьма Ян — барський конфедерат, «королевбивця»

Примітки